Červená Voda (littéralement : « eau rouge ») est un toponyme qui peut désigner :

Červená Voda, une commune du district de Sabinov, dans la région de Prešov.

Červená Voda, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Stará Červená Voda, une commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie